Политотдельское — название населённых пунктов в России:

 Политотдельское — село в Николаевском районе Волгоградской области.
 Политотдельское — посёлок в Ольховатском районе Воронежской области.
 Политотдельское — село в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.

См. также 
 
 Политотдельское Отделение